Gonzenbach steht für

 Gonzenbach (Fluss), ein Nebenfluss der Thur in der Schweiz

Gonzenbach ist der Familienname folgender Personen:

 August von Gonzenbach (1808–1887), Schweizer Politiker und Historiker

 Hans Jakob Gonzenbach (1754–1815), Schweizer Politiker
 Jacob Guido von Gonzenbach (1810–1873), Schweizer Kaufmann, Antikensammler und Naturforscher
 Laura Gonzenbach (1842–1878), Schweizer Märchensammlerin in Sizilien
 Paul von Gonzenbach (1724–1799) deutscher Oberst, Festungsbauer
 Victorine von Gonzenbach (1921–2016), Schweizer Klassische Archäologin
 Wilhelm von Gonzenbach (1880–1955), Schweizer Mediziner und Politiker (LdU)